O termo tribunal islâmico (ou tribunais islâmicos) pode se referir a:

 Qualquer tribunal (ou corte) que siga a charia (lei islâmica)
 A União dos Tribunais Islâmicos, entidade que assumiu o poder durante a década de 2000 na Somália

Desambiguação